Klinkel ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Klinkel (* 1939), deutscher Medailleur und Bildhauer
 Nina Klinkel (* 1983), deutsche Politikerin (SPD)